Glenview – comune degli Stati Uniti d'America in Illinois
Glenview – comune degli Stati Uniti d'America in Kentucky